Jméno a příjmení Josef Jonáš nese více známých osobností:

 Josef Jonáš (družstevní funkcionář) (1888–1960) – český politik KSČ a družstevní funkcionář, předseda spotřebního družstva Včela
 Josef Jonáš (lékař) (* 1945) – český lékař, propagátor „přírodní medicíny“
 Josef Jonáš (politik) (1913–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ a ministr

Související články 
 Jonáš (rozcestník)